Miejscowości w USA:
 Elm Grove – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair
 Elm Grove – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Elm Grove (ang. Elm Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Elm Grove (ang. Elm Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Elm Grove (ang. Elm Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
 Elm Grove (ang. Elm Grove Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Elm Grove (ang. Elm Grove Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks